Carl Adolph Feilberg henviser til:

 Carl Adolph Feilberg (journalist)
 Carl Adolph Feilberg (læge)